Les techniques en équipe dans le catch sont des prises, attaques ou prises de soumission exécutées par deux catcheurs travaillant en équipe (tag team) sur un adversaire.

Aided Dropkick

Aided cutter

Elevated cutter 

Un des deux catcheur prend un adversaire en flapjack pendant que l'autre lui applique un cutter. Cette prise est utilisée par les Dudley Boyz, ils la nomment Dudley Death Drop.

Aided neckbreaker

Aided whiplash 
Les deux attaquants projettent l'adversaire dans les cordes.

Argentine rack, neckbreaker combination 
Un des deux catcheurs exécute un Argentine rack tandis que l'autre lui saisit le cou pour lui faire un Neckbreaker.

Belly to back suplex, neckbreaker combination 
Un des deux catcheurs exécute un Belly to back suplex tandis que l'autre saisit le cou de l'adversaire afin d'effectuer un Neckbreaker.

Wheelbarrow facebuster, cutter combination 
Un des deux catcheurs exécute un Wheelbarrow facebuster tandis que l'autre lui fait un Cutter.

Wheelbarrow, double underhook facebuster combination

German Suplex, neckbreaker combination 
Un attaquant fait une German Suplex à l'adversaire et le second attaquant fait un neckbreaker avant qu'il tombe.

Fireman's carry, neckbreaker combination 
Un attaquant exécute fireman carry à l'adversaire et le second attaquant fait un neckbreaker avant qu'il tombe.

Powerbomb, neckbreaker combination 
Un attaquant monte sur la troisième corde fait un Powerbomb et l'autre saute pour lui faire un neckbreaker et le premier fait un Powerbomb. Cette Technique est popularisée par Les Hardy Boyz (Matt Hardy et Jeff Hardy) qu'ils nomment Rapture

Russian legsweep, neckbreaker combination 
Un attaquant exécute un Russian legsweep et l'autre un Neckbreaker.

Assisted Gory neckbreaker

Gory bomb, cutter combination 
Un des attaquants prend l'adversaire en Gory Bomb, quand il descend, le coéquipier applique directement le cutter.

Aided piledriver

Aided powerbomb 

L'attaquant prend l'adversaire en Powerbomb (dos au turnbuckle) et donne l'adversaire à son coéquipier qui effectue une Powerbomb. The Shield utilise une version particulière de cette prise car Dean Ambrose et Seth Rollins placent le catcheur sur les épaules de Roman Reigns en position de Powerbomb, puis les trois membres le projettent violemment à terre. Ils l'utilisent comme prise de finition, la Triple Powerbomb, généralement quand ils veulent en finir avec un catcheur.

Powerbomb, shiranui combination 

Le premier attaquant est en position de Powerbomb, l'adversaire positionné en hauteur. Le second attaquant se prépare à exécuter un Sliced Bread #2 depuis le turnbuckle sur l'adversaire. Durant le mouvement, le second attaquant emporte son adversaire vers le sol tandis que le premier attaquant exécute son Powerbomb.

Cette technique est popularisée par la team The Motor City Machine Guns' sous le nom de Made in Detroit

Powerbomb, Springboard Blockbuster 

Le premier attaquant est en position de Powerbomb en maintenant l'adversaire en hauteur, le second saute sur la  afin de s'élancer sur l'adversaire afin d'effectuer un Blockbuster. Dans le même mouvement le premier attaquant exécute son Powerbomb

Cette technique est utilisée par la Hart Dynastie

Aided splash

Aided suplex

Aided wheelbarrow suplex

Power-Plex 

Le premier attaquant applique une suplex sur l'adversaire, et le coéquipier prend son coéquipier en powerbomb et le balance.

Backbreaker hold, top-rope elbow drop combination 
Le premier attaquant effectue un Backbreaker, garde la position et le second effectue un Diving Elbow Drop.

Backbreaker hold, top-rope legdrop combination 
Le premier attaquant effectue un Backbreaker, garde la position et le second effectue un Diving Legdrop.

Battering ram

Bearhug hold, attack combination 

Springboard Hart Attack : un attaquant porte un bear hug et l'autre porte un flying clothesline depuis les cordes ou le coin (popularisé par Tyson Kidd et David Hart Smith)
 Hart Attack : un attaquant porte un bear hug et l'autre porte un flying clothesline
 Bearhug hold, flying crossbody combination
 Bearhug hold, high kick combination
 Bearhug hold, seated senton combination
 Bearhug hold, superkick, jackknife pin combination
 Bearhug hold, top-rope legdrop combination

Belly to Back Pop-Up and High-Angle Belly to back Suplex Combination 

Le premier attaquant met sa tête sous le bras de l'adversaire dos à lui puis le soulève en l'air comme un Back Suplex classique, mais ensuite le lâche en hauteur.Puis le partenaire se place juste en dessous de l'adversaire, le rattrape et tombe directement en Belly to Back Suplex.Cette prise demande beaucoup de force et de timing. C'est l'ancienne prise de finition de The American Alpha qu'ils nommaient Grand Amplitude.

Brainbuster, High kick combination 

Le premier attaquant effectue un brainbuster tandis que le second envoie un coup de pied dans la nuque. Cette combinaison est appelée Chasing the Dragon par les reDRagon.

Coup avec Armes

Con-Chair-To 

les deux attaquants donnent un coup de chaises en même temps sur la tête de leur adversaires.
Cette technique est popularisée par Edge et Christian

Doomsday Device 

L'attaquant positionne son adversaire en Electric Chair Drop, l'autre attaquant est sur la troisième corde et il fait un Diving 
Shoulder Block.

Cette prise a été popularisée par les Road Warriors.

Double bulldog 
Les deux attaquant enroulen leurs bras autour du cou de l'adversaire et écrasent la tête de l'adversaire au sol.

Double cutter 
Le double cutter est une prise ou les deux coéquipiers prennent l'ennemi en cutter (technique qui s'est fait populariser par Rated RKO)

Double chokeslam 
Le double chokeslam est une prise où deux catcheur prennent par le cou un adversaire, le soulèvent et l'écrasent au sol en duo.

Popularisé par Big Show, Kane, Undertaker

Double clothesline 

Cette technique est souvent utilisée par deux catcheur qui font une clothesline ensemble sur l'adversaire semi-KO ou pour le mettre K.O (Technique très brutal)

Double crucifix powerbomb 
Le double crucifix powerbomb est une prise où les deux catcheurs prennent les deux bras de l'adversaire en position dos et se laissent tomber sur les genoux pour créer une powerbomb entre le sol et le catcheur.

Double DDT 
Deux attaquants appliquent une DDT ensemble. C'est la prise de finition de Curt Hawkins et Zack Ryder 

Variante : 
 Double Lifting DDT, utilisé par The EdgeHeads ou encore Mickie James et Alexa Bliss.

 Double shiranui

Double dropkick 
Deux attaquants appliquent ensemble un dropkick

Double missile dropkick 
deux attaquant applique ensemble un missile drop kick

Double drop toe-hold 
Les deux attaquants effectuent un drop toe-hold

Double elbow drop 
Les deux attaquant exécutent en même temps un elbow drop sur l'adversaire couché au sol sur le dos.

Double Enzuigiri 
Deux personnes appliquent en même temps un enzuguri.

Double Fireman's carry 
Les deux attaquants exécutent en même temps un Fireman's carry pour effectuer un Powerslam, un Gutbuster ou un Knee Facebuster.

Mais une supesrtar peut éventuellement faire un Fireman's carry et lacher la prise afin que son partenaire puis effecuter une autre prise (ex: Bulldog, Neckbreaker, Cutter...)

Double hip toss 
Les deux attaquants exécutent en même temps un Hip toss cette prise est utilisé par bobby roode et chad gable

Catching hip toss

Double Side Effect 
Les deux attaquants utilisent en même temps le Side effect sur un même adversaire.
Cette technique est popularisée par les Hardy Boyz qui l'utilise comme l'une de leurs prises favorite en équipe.

Double STO 

Les deux attaquant font un STO.

Technique utilisée rarement, quand deux attaquants lancent chacun une soumission à son adversaire, le dernier exemple est, à Night of Champions 2009 quand Triple H et John Cena ont fait un Sharpshooter combiné au Crippler Crossface sur Randy Orton. Ce dernier a abandonné, mais l'arbitre ne savait pas à qui attribuer le titre WWE.

Double superkick 
Les deux catcheurs font en même temps et sur le même adversaire un super kick. Cette technique était notamment utilisée par l'équipe des Midnight Rockers (l'équipe formée de Shawn Michaels et Marty Jannetty) Les frères Usos popularisent cette prise à la WWE.

Double suplex 
les deux attaquant appliquent un suplex ensemble

Double belly to back suplex 
Les deux attaquants effectue un belly to back suplex

Double vertical suplex
Les deux attaquent effectue  un double vertical suplex.

Double inverted suplex 
les deux attaquants enroulent leurs bras autour de la gorge de l'adversaire et lui font une souplesse arrière

Double slingshot inverted suplex 
 Les deux catcheurs exécutent une double suplex arrière en prenant appui sur la troisième corde, pour amplifier la puissance de la prise.

Double Wheelbarrow Facebuster 
Les deux catcheurs effecutent en même temps un Wheelbarow, puis font tomber la tête de leur adversaire pour faire claquer le visage au sol afin d'effectuer un Facebuster.

Elevated DDT 

Un des attaquants prend l'adversaire en Fireman's carry à l'adversaire, et l'autre attaquant l'ennemi en DDT

Belly to back suplex, inverted DDT combination

Flapjack DDT 
Un des deux attaquants applique un flapjack à son adversaire pendant que l'autre fait un DDT.

Sidewalk slam, headlock takedown

Extreme combination 
Technique popularisée par les Hardy Boyz : Matt Hardy fait un Twist of Fate pendant que son frère Jeff Hardy monte sur le turnbuckle et enchaine immédiatement avec un Swanton Bomb.
Lors des Survivor Séries (2007), un pedigree remplace le Twist of fate et est porté par HHH

Elevated jawbreaker 
Un des deux catcheur prend un adversaire en flapjack pendant que l'autre lui applique un stunner

Elevated splash 
Le premier attaquant s'assoit sur la troisième corde et le second monte sur ses épaules pour effectuer un splash sur l'adversaire

High and Low 
Les deux attaquants projettent l'adversaire dans les cordes, effectuent un Double Hip Toss et donnent un coup de pied à la fois dans le dos et la poitrine de celui-ci.

Lariat, running chop block combination 
L'un des attaquants effectue un Lariat et l'autre un Chop Block

Superkick, spinning leg sweep combination 
Un des attaquants prend l'adversaire en Russian Legsweep et l'autre exécute un Superkick

Total Elimination 
Un des attaquants effectue un leg sweep derrière son adversaire tandis que l'autre attaquant effectue un spinning heel kick par devant simultanément.

Inverted Atomic Drop suivi d'un Dropkick/Big Boot 

Le  prend son adversaire Atomic Drop puis le , s'appuie sur les cordes et fait ou Dropkick ou un Big Boot.

Leapfrog body guillotine 
Cette technique a été utilisée par Elijah Burke, elle consiste à placer l'adversaire sur la deuxième corde du ring, les bras retombant de l'autre côté, l'attaquant prend son élan, se projette dans les cordes opposées, revient vers son adversaire en courant et saute sur le dos de l'adversaire tout en glissant à l'extérieur du ring.

Legdrop, splash combination 
Cette technique a été utilisée par Elijah Burke elle consiste à placer l'adversaire sur la deuxième corde du ring, les bras retombant de l'autre côté, l'attaquant prend son élan, se projette dans les corde opposées, revient vers son adversaire en courant et saute sur le dos de l'adversaire tout en glissant à l'extérieur du ring.

Poetry in Motion 
Popularisée par les Hardy Boyz qui l'ont appelé Air Hardy, la technique voit un adversaire se reposer contre le turnbuckle, un attaquant se met alors à quatre pattes près de lui, puis un autre attaquant court vers l'adversaire, monte sur le dos de la personne à quatre pattes et saute sur l'adversaire en exécutant une attaque, comme un dropkick, spinning heel kick, splash... Il est possible d'utiliser des objets comme une chaise pour attaquer. Elle est aussi Popularisée par Sabu et Rob Van Dam.

Spine Cycle 

Popularisé par les Hardy Boyz.

Les attaquants projettent l'adversaire dans les cordes et donnent chacun un coup de coude.
Un attaquant exécute un spinning leg drop et tandis que l'autre exécute un elbow drop ou bien un senton et un fist drop.

Omega Event 

Popularisé par les Hardy Boyz.
Matt Hardy monte sur la troisième corde et Jeff Hardy prend les jambes de son adversaires et Matt et Jeff effectue en même temps Diving Leg Drop et Low Blow Leg Drop (un Diving Leg Drop pour Matt et un Low Blow Leg Drop pour Jeff)

Event Omega 

Popularisé par les Hardy Boyz
Matt Hardy et Jeff Hardy monte tous les deux sur la troisième corde puis exécute en même temps un Diving Leg Drop et un Diving Splash(le Diving Leg Drop pour Matt et le Diving Splash pour Jeff)

Prone low blow 

Cette prise consiste à faire une prise en équipe aux parties intimes de l'adversaire. Il existe plusieurs variantes.

Diving headbutt low blow 

Utilisée par les Dudley Boyz cette technique a pour but de prendre les jambes de l'adversaire et le coéquipier saute sur la partie intime de l'adversaire.

Diving leg drop low blow 
Un des attaquants prend les jambes de l'adversaire puis les écarte, le coéquipier se place sur la troisième corde et saute en Leg drop sur les parties intimes de l'adversaire.

Reverse STO, enzuigiri combination 
Un des attaquants prend l'adversaire en Reverse STO, tandis que l'autre attaquant applique un enzuigiri dans la nuque de l'adversaire, ce qui entraine sa chute en Reverse STO

Rocket Launcher 
L'un des deux attaquants monte sur le turnbuckle puis l'autre le lance pour lui donner un coup d'épaule. Cette technique a été popularisée par Jesse et Festus.

Assisted senton

Russian legsweep, clothesline combination 
Un attaquant prend son adversaire en russian legsweep et, au moment où celui-ci l'applique, le deuxième attaquant fait une clothesline. C'est le finish des Author of Pain qu'ils " Last Chapter"

Sidewalk slam, top-rope legdrop combination 
Un attaquant prend son adversaire en Sidewalk Slam, et le deuxième attaquant lance un Diving Leg Drop tandis que l'autre lance son Sidewalk Slam

Sky lift slam

Slingshot catapult, attack combination 

 Slingshot catapult, clothesline combination
 Slingshot catapult, missile dropkick combination
 Slingshot catapult, top rope bulldog combination

Spanish fly

Stack-superplex

STO, German suplex combination 

L'attaquant enroule ses bras derrière l'adversaire au niveau de la taille et le deuxième attaquant fait un STO que le  transforme en German Suplex

STO, Russian legsweep combination 

L'attaquant prend l'adversaire en STO et son coéquiper fait un Russian LegSweep

Superkick, Double Underhook Facebuster Combination 

Le Premier des attaquant fait un Superkick et ensuite le second attaquant enchaîne immédiatement avec un Double Underhook Facebuster Combination. Cette Technique est popularisée par D-Generation X (Shawn Michaels et Triple H) qu'ils nomment X-Mark

Superkick-Plex 

L'attaquant, derrière l'adversaire, enroule ses bras sur le ventre de l'adversaire, et le deuxième attaquant lance un Superkick à l'autre, tandis que le , lance un German Suplex

Suplex, 450° splash combination 

L'attaquant fait un suplex arrière alors que son coéquiper effectue un 450° splash du haut de la troisième corde

Suplex, flying attack combination

Wheelbarrow hold, top rope legdrop combination

Wishbone

Boomerang, Spear combination and Swanton Bomb 

L'attaquant fait un Boomerang sur son adversaire et  un autre catcheur enchaine avec un Spear et l'attaquant monte sur la troisième corde et fait un Swanton Bomb

Prise de catch